Le groupe H de la coupe du monde de football de 2006, qui s'est disputée en Allemagne du 9 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué le  à Leipzig, a placé les équipes d'Espagne, de Tunisie, d'Ukraine et d'Arabie saoudite dans le groupe H.

Classement 

|}

Par la suite, l'Ukraine se qualifiera pour les quarts de finale (en éliminant la Suisse 0-0 ap, 3-0 aux tirs au but), où elle sera battue par l'Italie (0-3).
L'Espagne sera battue en huitième de finale par la France (1-3).

Première journée

Espagne - Ukraine

Tunisie - Arabie saoudite

Deuxième journée

Espagne - Tunisie

Arabie saoudite - Ukraine

Troisième journée

Arabie saoudite - Espagne

Ukraine - Tunisie

Statistiques 
Lors des six matchs du groupe, 18 buts ont été inscrits soit une moyenne de 3 buts par rencontre. Les arbitres ont distribué 32 cartons jaunes et 2 cartons rouges.

Homme du match 
À chaque rencontre, le meilleur joueur est désigné homme du match.

Notes et références 

H